Behtash Fariba (Teerã, 11 de Fevereiro de 1955) é um ex-futebolista iraniano.

Clubes
Fariba jogou em vários clubes como o  Pas F.C., Esteghlal e o Rah Ahan F.C..

Carreira internacional
Behtash Fariba jogou pela Seleção Iraniana de Futebol e participou na Copa do Mundo de 1978.

Naturais de Teerã

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978